La forza di Planck è un'unità di misura di Planck per la forza derivata dalla lunghezza, il tempo e la massa di Planck.

È definita come l'unità naturale della quantità di moto divisa per l'unità naturale del tempo:

In relatività generale la forza di Planck può essere vista come la forza che confina una massa nella metà del suo raggio di Schwarzschild

dove  è la costante di gravitazione universale,  è la velocità della luce nel vuoto,  è una qualsiasi massa e  è il raggio di Schwarzschild della massa in questione.

Unità naturali